Jaime Vera puede referirse a:

 Jaime Vera López (1859-1918), político español;
 Jaime Vera Rodríguez (1963-), futbolista chileno.